Der Stift (Plural: die Stifte, von ahd. steft „Stachel“, „Dorn“) steht für:
 Schreibstift oder Zeichenstift, ein Schreib- und Zeichengerät
 Reinigungsstift, ein Werkzeug zum Reinigen in Form eines Schreibstifts
 Eingabestift, Eingabegerät eines Computers
 einen Nagel ohne Kopf oder mit Stauchkopf, d. h. ein länglicher, zugespitzter Metall- oder Holzstift, dessen Kopf kaum oder gar nicht gegenüber dem Schaft hervortritt
 Stift (Maschinenbau), zylinder- oder kegelförmiges Maschinenelement, das Maschinenteile verbindet, zentriert oder sichert
 Kontaktstift, Teil eines Steckverbinders
 das harte Endstück eines Schuhbands, siehe Schnürsenkel
 Auszubildender (umgangssprachlich)
 kleiner Junge (umgangssprachlich)
 Stift, das Ei der Bienenkönigin, siehe Bienenkönigin #Entstehung

Das Stift (Plural: die Stifte, selten: die Stifter, von stiften „vermachen“) steht für:
 eine auf eine Stiftung zurückgehende Institution, z. B. Hospital, Schule, Altersheim
 Kurzform von Hochstift, ein geistliches Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Stift (Kirche), eine mit einer Stiftung (meist Grundbesitz) ausgestattete Körperschaft im Bereich der Kirche (in Österreich werden viele Klöster Stift genannt)
 Frauenstift, eine religiöse Lebensgemeinschaft für Frauen, die ohne Ablegung von Gelübden in einer klosterähnlichen Anlage leben
 Stiftsgymnasium oder Stiftsschule, eine auf einer Stiftung beruhende Erziehungseinrichtung
 Diözese (Skandinavien), in Norwegen historische Provinz

Die Stift steht für:
 Stiftgeld, eine jährliche Geldabgabe an den Grundherren

Stift als Familienname:
 Andrea Stift (* 1976), österreichische Schriftstellerin, Germanistin und Philologin
 Friedrich Stift (* 1961), österreichischer Diplomat
 Linda Stift (* 1969), österreichische Autorin

Stift als Orts- und Bergname:
 Stift (Altenholz), Ortsteil der Gemeinde Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 -stift als Suffix von Ortsnamen, siehe Ortsname
 Stift (Rothaargebirge) (612 m), Berg im Rothaargebirge, 3 km nordnordwestlich von Weifenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:

 Stifft